«Болотными солдатами» (нем. Die Sumpfsoldaten) в Германии называли узников концентрационных лагерей.

 Болотные солдаты (песня)
 Болотные солдаты (фильм)